Il Palio di santa Giustina risale al 1955 e trae origine dalla devozione dei Belluschesi per Santa Giustina, Martire e Vergine dei primi secoli d.C.. Le reliquie della Santa sono custodite nella chiesa cittadina.

L'evento principale della festa sono i Carri Biblici Fiorati che ogni anno i rioni con creatività ed impegno progettano e realizzano mediante allestimenti scenografici, attori ed effetti speciali. Dopo la sfilata diurna e quella serale illuminata, la giuria valuta i carri ed assegna il palio al vincitore.

Per questa manifestazione così unica, tutti si mettono in gioco e tutti diventano protagonisti e non spettatori passivi.

Rioni 
  Bergamo 
  Castello 
  Dante 
  Garibaldi 
  San Martino 
  Cantone 
  San Nazzaro 
  Camuzzago

Albo d'oro

Vittorie per rione

Voci correlate 
 Bellusco

Collegamenti esterni 

Bellusco
Tradizioni popolari della Lombardia
Competizioni storiche italiane